Saint-Sernin (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Sernin (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Sernin (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Sernin-du-Bois –  miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Saona i Loara
 Saint-Sernin-du-Plain – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Saona i Loara
 Saint-Sernin-lès-Lavaur – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Midi-Pireneje, w departamencie Tarn
 Saint-Sernin-sur-Rance – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Midi-Pireneje, w departamencie Aveyron
 Saint-Savournin, do 1539 „Saint-Sernin” – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, w departamencie Delta Rodanu